Раздолье () — посёлок в Бобринецком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 104 человека. Почтовый индекс — 27261. Телефонный код — 5257. Занимает площадь 0,369 км². Код КОАТУУ — 3520882803.

Местный совет 
27261, Кировоградская обл., Бобринецкий р-н, с. Веселовка

Ссылки 
 Раздолье на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Бобринецкого района